Az FK Riteriai egy litván labdarúgóklub, melynek székhelye Vilniusban található. A csapat jelenleg a litván első osztályban szerepel.

Története
A klubot 2005-ben alapították azzal a céllal, hogy biztosítsák a sportolási lehetőséget a gyermekek, a fiatalok és úgy általában a társadalom számára. A labdarúgócsapat működése egy évvel később a negyedosztályban (III Lyga) kezdődött el. A negyedik vonalban négy évet töltöttek el. 2010-ben a negyedik helyen végeztek a harmadosztályban (II Lyga), és feljutottak a másodosztályba (I Lyga). 2013-ban a harmadik helyet megszerezve történetük során először jutottak fel az első osztályba (A Lyga), ahol a legjobb eredményük két második helyezés, amit 2015-ben és 2016-ban értek el. 2016-ban bejutottak a litván kupa döntőjébe is, de ott 1–0 arányban alulmaradtak a Žalgiris Vilniussal szemben.

Név változtatások
A klub az alapítása során több név változtatáson is átesett:
2005 – FK Trakai (Trakaiban);
2019 – FK Riteriai (Vilniusban).

Litván bajnokság

FK Trakai 
 Futbolo klubas Trakai

FK Riteriai 
 Futbolo klubas Riteriai

Sikerlista

Hazai 
Litván bajnokság
2. helyezett (2): 2015, 2016
3. helyezett (3): 2017, 2018, 2019
Litván kupagyőztes 
Döntős (1): 2016
Litván szuperkupa
Döntős (2): 2016, 2017

Európai kupaszereplés

Szezonális bontásban 

1SK =1. selejtezőkör
2SK= 2. selejtezőkör
3SK= 3. selejtezőkör
ES= Előselejtező
bu. = Büntetők után

A klub színei és a mezek

Jelenlegi keret 
2023. Januaris 29-i állapotnak megfelelően.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Edzők
  Edgaras Jankauskas (2014)
  Virmantas Lemežis (2014)
  Valdas Urbonas (2015 – 2016)
  Albert Ribak (2016)
  Serhij Kovaljec (2016 – 2017)
  Oleg Vasiljenko (2017 – 2018)
  Virmantas Lemežis (2018)
  José Antonio Vicuna (2018)
  Albert Ribak (2018)
  Aurelijus Skarbalius (2018 – 2019)
  Albert Ribak (2019)
  Mindaugas Čepas (2020)
  Miguel Moreira (2021)
  Glenn Ståhl, (Jan 2022–May 2022)
  Pablo Villar, (24 May 2022)

Jegyzetek

További információk 

 FK Riteriai: alyga.lt
 FK Riteriai: Sofascore
 Globalsportsarchive

Litván labdarúgócsapatok
2005-ben alapított labdarúgócsapatok
Vilnius sportélete